El término Bandera de Trujillo puede referirse a:

la bandera de Trujillo, enseña del Estado Trujillo, en Venezuela;
la bandera de Trujillo, enseña de la ciudad de Trujillo, en Perú;